Mirosław Jaworski (ur. 1961) – polski piłkarz
 Mirosław Jaworski (ur. 1965) – polski piłkarz
 Mirosław Jaworski (ur. 1965) – polski szachista